НУТЭП — контейнерный терминал, осуществляющий перевалку контейнерных, генеральных и ро-ро грузов в порту Новороссийска. Построен в 2002—2004 годах, входит в структуру стивидорного холдинга «ДелоПортс».

История 
Контейнерный терминал на базе «Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия» в Новороссийском морском порту был создан в 2002—2004 годах под управлением Национальной контейнерной компании. В 2010 году собственником половины НУТЭПа стала группа компаний «Дело» Сергея Шишкарёва. В 2011 году НКК продала ГК «Дело» свою половину НУТЭПа за 115 млн долларов. На этот момент НУТЭП был единственным в Новороссийском порту терминалом, который не входил в группу НМТП. В 2015 году НУТЭП вместе с другими стивидорными активами ГК «Дело» в Новороссийске (зерновым терминалом КСК и бункеровочной компанией ТОС, позднее переименованной в «Сервисную компанию „Дело”») сформировал холдинг «ДелоПортс».

Инфраструктура 
НУТЭП — самый современный терминал морского порта в городе Новороссийске. Терминал занимает 34 гектаров, имеет собственный железнодорожный парк с 6 приемо-отправочными путями, возможностью формирования блок-поездов, и 2 приёмо-отправочными путями, а также подъездные железнодорожные пути и прямой автомобильный доступ к федеральной трассе М-4 «Дон». Может принимать и отправлять контейнеры морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, обслуживать суда типа Panamax и Post-Panamax.

Развитие НУТЭПа происходило в несколько этапов:

 В 2005—2006 годах на территории терминала была построена железнодорожная линия протяжённостью 2712 метров, которая позволила обслуживать контейнерные поезда на площадке у причала № 39. Эксплуатационная длина пути составила 435 метров, что позволило обрабатывать 22 вагона-платформы. Это позволило НУТЭПу исключить из логистической цепочки посредников, которые занимались приёмом и отправкой контейнеров по железной дороге.

 В 2009 году на территории НУТЭПа был введён в эксплуатацию первый в России береговой перегружатель (STS, ship-to-shore) производства концерна Liebherr и 4  (RTG, rubber tyred gantry) производства Konecranes. STS-кран был выполнен по индивидуальному проекту с учётом ветровых и сейсмических нагрузок в акватории Новороссийского порта, имел грузоподъёмность под спредером в 50 тонн, вылет морской консоли в 46 метров и пропускную способность до 45 движений в час. RTG-краны были рассчитаны на грузы до 50 тонн, высоту штабелирования 5 + 1 контейнер и ширину штабелирования 7 + 1 контейнер. Новое оборудование увеличило пропускную способность НУТЭПа до 215 тысяч TEU в год.
 В августе 2019 года на контейнерном терминале НУТЭП был введён в эксплуатацию глубоководный причал № 38 глубиной 15 метров и протяженностью 390 метров, способный принимать океанские контейнеровозы ёмкостью до 10 000 TEU (прежде НУТЭП из-за глубины причалов в 12,3 метра мог принимать суда вместимостью не более 4 тысяч TEU). Площадь территории составляет 4 га. Причал оснащен 3 рельсовыми причальными STS-кранами производства ZPMC и 4 RTG-перегружателями. Пропускная способность терминала НУТЭП будет увеличена до 700 000 TEU в год после завершения инвестиционной программы в 2021 году. С момента старта проекта в 2015 году сумма инвестиций  составила 125 млн $.

Грузооборот 

НУТЭП обслуживает контейнерные линии Maersk Line, COSCO, Evergreen Group, Seago Line, Ян Мин Хай Юнь, Admiral, Arkas Line, Mediterranean Shipping Company, CMA CGM и Norasia. Крупнейшим клиентом терминала выступает Maersk, на который в 2016 году пришлось 40% операций.

По итогам 2019 года НУТЭП — первый по перевалке контейнеров в Новороссийске (доля НУТЭП составляет 48,8%) и в Азово-Черноморском бассейне (доля НУТЭП — 48,1%). Доля на рынке России — 7,1 %.

Финансовые показатели 

В 2018 году выручка составила 4058 млн рублей, EBITDA — 2990 млн руб., выручка за 2019 год составила 4932 млн руб., EBITDA — 3794 млн руб.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт терминала НУТЭП

Порт Новороссийска